Ancistrorhynchus kan syfta på:

 Ancistrorhynchus (djur) – ett släkte av plattmaskar
 Ancistrorhynchus (växter) – ett släkte av växter